Кірквуд - топонім і прізвище

Топонім

США 
 Кірквуд (округ Алпайн, Каліфорнія) - в окрузі  Алпайн, штат Каліфорнія
 Кірквуд (курорт) - гірськолижний курорт в  однойменній місцевості
 Кірквуд (округ Гленн, Каліфорнія) - в окрузі  Гленн, штат Каліфорнія
 Кірквуд (Делавер) - в штаті Делавер
 Кірквуд (Джорджія) - в штаті Джорджія
 Кірквуд (Іллінойс) - в штаті Іллінойс
 Кірквуд (Міссурі) - в штаті  Міссурі
 Кірквуд (Нью-Джерсі) - в штаті Нью-Джерсі
 Кірквуд (Нью-Йорк) - в штаті  Нью-Йорк
 Кірквуд (Огайо) - в штаті Огайо
 Кірквуд (Пенсільванія) - в штаті Пенсільванія

Прізвище
 Деніел Кірквуд — американський астроном 
 Джиммі Кірквуд — британський хокеїст на траві
 1578 Кірквуд (1578 Kirkwood) — астероїд головного поясу, відкритий 10 січня 1951 року. 
 Керол Кірквуд (англ. Carol Kirkwood, нар. 29 травня 1962 року) — шотландська ведуча погоди з Метеорологічного бюро, що працює на Бі-бі-сі.
 Самюель Кірквуд, Семюел Кірквуд (англ. Samuel Jordan Kirkwood, 20 грудня 1813, Харфорд, Меріленд — 1 вересня 1894, Айова-Сіті, штат Айова) — американський політичний діяч.